Jokela est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1970), compositeur et scénariste finlandais
 (1927-1975), acteur finlandais

 (né en 1960), scénariste finno-suédoise
Olli Pekka Jokela (né en 1955), architecte finlandais

Toponyme

Finlande 
 , centre administratif de Tuusula ;
 Jokela, quartier de Valkeala à Kouvola.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois